Walerij Konstantinowicz Saryczew – radziecki, rosyjski, tadżycki i koreański piłkarz i trener (ur. 1960).
 Walerij Wiktorowicz Saryczew – rosyjski wioślarz (ur. 1984).